Andrés Rivero Agüero (1905-1997), homme politique cubain ;
 Benito Manuel Agüero (1625-1670), peintre espagnol ;
 José de la Riva-Agüero y Osma (1885-1944), philosophe péruvien ;
 Juan Bautista Agüero (1935-2018), footballeur paraguayen ;
 María Dolores Agüero Lara (1982-), politicienne et diplomate hondurienne ;
 Matías Agüero (né en 1981), rugbyman argentin ;
 Sergio Agüero (né en 1988), footballeur argentin ;
 Taismary Agüero (né en 1977), joueuse de volley-ball italienne ;
 Zenón Noriega Agüero (1900-1957), homme politique péruvien.

 Agüero, une commune de la province de Huesca en Aragon.

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique